Gefängnisdrama steht für:
 Gefängniserzählung
 Gefängnisfilm
 Gefängnisroman